Ниньо () — фамилия.

Известные носители:
 Ниньо, Алекс — филиппинский художник комиксов.
 Ниньо, Педро Алонсо — путешественник-исследователь.
 Ниньо, Фер — испанский футболист.
 Ниньо, Хенри — никарагуанский футболист.